Hauteroche (Côte-d'Or), een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Hauteroche (Jura), een commune nouvelle in het Franse departement Jura